Nazaré — cidade na Galileia

Brasil

Municípios 
Nazaré (Bahia)
Nazaré (Tocantins)
Nazaré Paulista
Nazaré da Mata
Nazaré do Piauí

Bairros 
Nazaré (Salvador)
Nazaré (Coronel Fabriciano)
Nazaré (Belém)

Distritos 
Nazaré (Porto Velho)
Nazaré do Pico — de Floresta, Pernambuco
Nazaré de Minas — de Nepomuceno, Minas Gerais

Portugal 
Nazaré (Portugal) — vila e concelho
Nazaré (freguesia)

Outros usos 
Nossa Senhora da Nazaré
Nazaré (filme) — português, realizado por Manuel Guimarães em 1952
Nazaré (telenovela) — telenovela portuguesa 

Desambiguações de topônimos